DuBose ist der Familienname folgender Personen:

 Dudley McIver DuBose (1834–1883), US-amerikanischer Politiker, General der Konföderierten im Bürgerkrieg
 William DuBose (um 1786–1854 oder 1855), US-amerikanischer Politiker